L'autoroute 54 ou A54 correspond au périphérique Ouest de Pavie (ou Tangenziale Ovest di Pavia). Cette autoroute italienne fut construite en 1994 et est actuellement longue de 8,4 km.

Parcours

Notes et références 

A54
Transport en Lombardie
Province de Pavie